William Lewis peut désigner :
 William Lewis (1708-1781), un chimiste et médecin anglais ;
 William Lewis (1787-1870), un joueur d'échecs anglais ;
 William Lewis (1810-1896), un esclave américain ;
 William Lewis Herndon (1813-1857), un officier de marine américain ;
 William James Lewis (1830-1910), un médecin et homme politique canadien ;
 William Lewis (3 baron Merthyr ; 1901-1977), un avocat et homme politique britannique.